

Траут-Веллі — селище, штат Іллінойс
 Траут-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Мексико